Kladje (Gorenja vas - Poljane), een plaats in de Sloveense gemeente Gorenja vas-Poljane
 Kladje (Laško), een plaats in de Sloveense gemeente Laško